You And Me At Home — () — студийный альбом американского музыканта Джона Хартфорда, выпущенный в 1980 году по лейблом «Flying Fish Records».

Альбом записан на студии «Soud Shop» в Нашвилле, штат Теннесси, 18 и 19 декабря 1979 года.

Список композиций

В записи приняли участие 
 Джон Хартфорд — скрипка, вокалы
 Бенни Мартин — вокалы
 Бадди Эмонс — гавайская гитара
 Кенни Мелон — ударные инструменты
 Чарльз Данги — бас
 Джинни Сили — вокалы
 Джек Грин — вокалы

Источники 

Альбомы 1980 года
Альбомы Джона Хартфорда